Władca Ciemności (ang. Dark Lord) – określenie dwóch różnych postaci Śródziemia, krainy wymyślonej przez J.R.R. Tolkiena: 
 Morgoth
 Sauron